Националният отбор по волейбол на Полша представя страната на международни турнири и състезания. Отборът има 6 участия на олимпийски игри. През 1976 г. стават олимпийски шампиони.

Олимпийски игри

Световно първенство

Световна лига

Външни препратки 
  Официална страница
  Официална страница

Полша
Национални спортни отбори на Полша
Волейбол в Полша